POCOS Rugby Team (hangul : 포항강판 Pohang Acier, ou 포코스 Pocos, ou 포스코강판 POSCO Acier) est un club coréen de rugby à XV basé à Pohang.

Joueurs actuels

Avants

Arrières

Anciens joueurs 
 Kim Hyung-joon
 Kim Young-choon
 Son Jae-hyoung
 An Jin-hwan
 Kim Jin-heung
 Sung Hae-kyung
 Woon Yun-sung

Voir aussi 
 Équipe de Corée du Sud de rugby à XV

Liens externes 
 Site du Club
 Site de la Korea Rugby Union

Club de rugby à XV en Corée du Sud